Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2007/08 enthält alle Spieler, die für die Schweizer Schachbundesliga 2007/08 gemeldet wurden.

Allgemeines 

Die 8 teilnehmenden Vereine konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Meldekontingent komplett aus. Valais begnügte sich mit der Meldung von 19 Spielern, N. N. Bern meldete nur 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler wurden auch eingesetzt. N. N. Bern kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, Lugano CS ließ insgesamt 16 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 106 Spieler zum Einsatz, von denen 17 alle Wettkämpfen mitspielten.

Gemeldet wurden Spieler aus 10 Nationen, wobei die Ausländer überwiegend aus den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien stammten.

Das beste Einzelergebnis erzielte Goran Milošević (SV Birsfelden/Beider Basel) mit 6 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten sein Mannschaftskollege Branko Filipović, Andreas Heimann (Basel BVB) und Rico Zenklusen (Valais). Als einziger Spieler erreichte Vadim Milov (SV Birsfelden/Basel) 100 % der möglichen Punkte, allerdings spielte er nur eine Partie.

Ältester Spieler der Saison war der für Lugano CS spielende Antonio Schneider (* 1933), als jüngste Spieler kamen die 1992 geborenen Andreas Heimann (Basel BVB) und Kambez Nuri (ASK Winterthur) zum Einsatz.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2007 (veröffentlicht im Juli 2007) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ITA = Italien, POL = Polen, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

Lugano CS

Schachverein Birsfelden/Beider Basel

Valais

ASK Winterthur

N. N. Bern

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Kaderlisten beim Schweizerischen Schachbund (PDF; 91 kB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)